Il singolare del torneo di tennis KGHM Dialog Polish Indoors 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Karol Kučera che ha battuto in finale Igor' Kunicyn 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Davide Sanguinetti (semifinali)
 Antony Dupuis (primo turno)
 Sargis Sargsian (quarti di finale)
 Karol Kučera (Campione)

 Jean-René Lisnard (quarti di finale)
 Karol Beck (semifinali)
 Kristian Pless (primo turno)
 Irakli Labadze (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

KGHM Dialog Polish Indoors 2003